|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2014 vond plaats van 15 tot en met 21 september 2014 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Varvara Lepchenko.

Het tweede reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Amerikaanse Varvara Lepchenko in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2014.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Polona Hercog
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Chanelle Scheepers
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Irina-Camelia Begu
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Han Na-lae
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Jang Su-jeong
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Olivia Rogowska
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Varvara Lepchenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Magdaléna Rybáriková
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Francesca Schiavone
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Mandy Minella
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Yanina Wickmayer
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Christina McHale
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Lara Arruabarrena
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Mona Barthel
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Caroline Garcia
| RD1-score16-1=63
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Chanelle Scheepers
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Han Na-lae
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Varvara Lepchenko
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Magdaléna Rybáriková
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Yanina Wickmayer
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Christina McHale
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Mona Barthel
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Varvara Lepchenko
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Magdaléna Rybáriková
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=r
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Christina McHale
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Christina McHale
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=65
}}

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chan Chin-wei en Xu Yifan was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Chan speelde samen met Hsu Chieh-yu – dit team bereikte de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Barthel/Minella.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan sneuvelden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Lara Arruabarrena / Irina-Camelia Begu''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Mona Barthel en Mandy Minella in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Arruabarrena had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Begu drie.

De Belgische Yanina Wickmayer, met de Russin Maria Kirilenko aan haar zijde, bereikte de halve finale, waarin zij werden verslagen door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2014
Seoel